Модернізм — напрям у світовому мистецтві та літературі 10--30 років XX сторіччя
 Модернізм — термін, яким позначають сукупність напрямів та стилів «некласичного мистецтва» загалом
 Каталонський модернізм — каталонський різновид стилю модерн

Див. також 
 Модерн (значення)